Andy Williams
Andy Williams (Doves)
Andy Williams (futebolista)

Desambiguações de antropônimos